Капр может означать:

 Капр — античное название острова Кафканас.
  — древний город, гавань Стагиры.
 Капр, Ян (1914—1988) — чехословацкий композитор.